Первома́йский проезд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Первомайский проезд — проезд в Балашихе.
 Первомайский проезд — проезд в Курске.
 Первомайский проезд — проезд в Москве.
 Первомайский проезд — проезд в Мытищах.
 Первомайский проезд — проезд в городе Пензе.
 Первомайский проезд — проезд в городе Туле.

См. также 
 Первомайская улица
 Первомайский переулок
 Первомайский проспект
 Первомайский тупик